B 131 bezeichnet:

 die geplante Bundesstraße 131n in Deutschland
 die Aschacher Straße in Österreich

Abkürzung